Hygieia-Brunnen ist der Name mehrerer Brunnen:

 Hygieia-Brunnen (Hamburg)
 Hygieia-Brunnen (Karlsruhe)
 Hygieia-Brunnen (Dresden)
 Hygieia-Brunnen (Bad Homburg)